Sandby församling kan syfta på:

 Sandby församling, tidigare församling i Växjö stift
 Norra Sandby församling, tidigare församling i Lunds stift
 Södra Sandby församling, församling i Lunds stift